Ку́йвозовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Всеволожского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Куйвози.

История 

В Куйвозовскую волость в 1896 году входило сорок шесть деревень и мыз, в том числе и мыза Малые Куйвози землевладельца Пущина при прудах и с кузницей.
В деревне Куйвози было шесть дворов, тридцать восемь жителей и амбулаторный пункт. Были ещё и Большие Куйвози — мыза Лошкаревых при прудах, в которой проживало 17 человек и была своя молочная лавка. Деревня Варзолово (девять дворов, пятьдесят шесть жителей), Керро у Лемболовского озера (восемь дворов и шестьдесят четыре жителя), а также мызы Екатериновка землевладельца Яковлева, мыза Малое Гарболово землевладельца Ершова и мыза Гарболовский лазарет Санкт-Петербургского воспитального дома, находившийся на земле Ильиной при озере и Куйвозовской уездной земской дороге. Мыза Ильиной при озере называлась Большое Гарболово.

В начале 1920-х годов в составе Куйвозовской волости Петроградского уезда Петроградской губернии был образован Куйвозовский сельсовет.

В августе 1927 года Куйвозовский сельсовет вошёл в состав Куйвозовского финского национального района Ленинградской области.

20 марта 1936 года Куйвозовский финский национальный район был переименован в Токсовский финский национальный район.

22 февраля 1939 года Токсовский финский национальный район был ликвидирован, Куйвозовский сельсовет вошёл в состав Парголовского района.

3 апреля 1954 года Парголовский район был упразднен, Куйвозовский сельсовет вошёл в состав Всеволожского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Куйвозовский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Куйвозовскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года образовано Куйвозовское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Куйвозовской волости.

География 
Поселение расположено в северной части района.

По территории поселения проходят автодороги:
  (Санкт-Петербургское северное полукольцо, бывшая  «Магистральная» ( — Васкелово —  — ))
  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»)
  (Скотное — Приозерск)
  (Грузино — Керро)
  (Осиновая Роща — автодорога )
  (Гарболово — Заводской)

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 60 км.

Состав сельского поселения 
Сельское поселение включает 17 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»

Карельский перешеек
Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Всеволожского района